Capitó (cognom)
 Capitó, cavaller romà
 Capitó d'Alexandria, poeta èpic grec 
 Capitó de Lícia, historiador grec 
 Capitó, metge romà
 Gai Ateu Capitó (tribú 55 aC), tribu del poble el 55 aC 
 Cateu Capitó, jurista romà
 Cossutià Capitó, advocat i governador romà 
 Tit Fonteu Capitó, pretor romà 
 Publi Fonteu Capitó pretor romà
 Gai Fonteu Capitó I, cònsol sufecte romà el 33 aC
 Gai Fonteu Capitó II, cònsol romà l'any 12
 Gai Fonteu Capitó III, cònsol romà l'any 59 
 Luci Fonteu Capitó (cònsol romà l'any 67 
 Insteu Capitó, centurió romà 
 Lucili Capitó, procurador de la província d'Àsia l'any 23
 Publi Gabini Capitó, pretor el 89 aC 
 Publi Gabini Capitó, participant en la conspiració de Catilina.
 Virgini Capitó, cavaller romà